Frem har flere betydninger:

 Boldklubben Frem
 Frem (tidsskrift)
 Mineralvandsfabrikken Frem
 Svømmeklubben Frem – i Odense